Михаил Михайлович Остроградский (Остроградский-Апостол) () — российский и украинский военный деятель, контр-адмирал (1917), командующий Украинским Черноморским флотом (1917—1919).

Биография 

Родился 24 сентября 1862 года в селе Пашеновка Полтавской губернии. Происходил из старинного казацкого рода, потомок гетмана Д. П. Апостола.

Военную карьеру начал в 1887 году в Морском корпусе. Произведён в мичманы в 1890 году. Учился в Военно-Морской Академии. В 1906 году стал командиром эскадренного миноносца «Жуткий». В 1908 был назначен флаг-капитаном командира отдельного Практического отряда Черноморского флота, а с 1912 года — флаг-капитаном штаба начальника бригады линейных кораблей. 6 декабря 1912 — капитан 1-го ранга.

28 июля 1914 Михаила Остроградского, как одного из самых опытных офицеров, назначают командиром крейсера «Память Меркурия» (бывший Кагул). Крейсер во время Первой мировой войны был одним из самых активных боевых кораблей флота, действовавшего на виражах коммуникациях в районах Босфора, Варны, Констанцы и Кавказского побережья. 4 ноября 1916 крейсер «Память Меркурия» совместно с эсминцем «Пронзительный» провели успешную набеговую операцию на румынский порт Констанца, который в то время был захвачен турецко-болгарскими войсками. В ноябре-декабре того же года под командованием М. Остроградского огнём корабельной артиллерии обеспечивал высадку десантов в устье Дуная на румынском фронте, вёл противоборство с немецко-турецким флотом и их перевозками на море.

С ноября 1916 по май 1917 Михаил Остроградский становится командиром броненосца «Евстафий», а через два дня — членом комиссии по назначению льгот и привилегий личному составу флота за войну. С распадом Российской империи и провозглашением на Украине Центральной Рады Михаил Остроградский активно включается в процесс украинского военного строительства. Его считают инициатором «флаговой» украинизации Черноморского флота в 1917—1918 годах.

В годы Гражданской войны сначала был морским министром гетманской армии (c 1 мая по 29 июля 1918 года — командующий Украинским флотом в Севастополе), затем после падения гетманата состоял в Белом флоте.

17 апреля 1920 Указом Директории УНР Симон Петлюра назначил контр-адмирала М. Остроградского «Главным начальником Черноморского флота и заместителем Военного Министра по делам военного и торгового мореплавания.»

Эмигрировал, скончался 30 октября 1923 года в Бухаресте.

Примечания 

Контр-адмиралы (Российская империя)
Адмиралы России (Белое движение)
Адмиралы Украинского Державного Флота
Адмиралы Первой мировой войны